Stati Uniti d'America
 Saginaw – fiume
 Saginaw – capoluogo della Contea di Saginaw, Michigan
 Saginaw – villaggio della Contea di Newton, Missouri
 Saginaw – città della Contea di Tarrant, Texas